Filippo Ciulli (1994) – pallavolista italiano
Massimo Ciulli (1940) – ex arbitro di calcio italiano
Roberto Ciulli (1934) – regista teatrale italiano
Simone Ciulli (1984) – nuotatore italiano